Chascomús kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Partido de Chascomús, kommun, Buenos Aires, 
 Chascomús (kommunhuvudort i Argentina), Buenos Aires, 

Robotskapade Argentinaförgreningar